

Geografia

Europa centrale 
 Galizia – regione storica dell'Europa centrale tra le attuali Polonia ed Ucraina
 Principato di Galizia-Volinia – entità statale dell'Europa centrale esistita dal 1199 al 1349
 Repubblica Socialista Sovietica di Galizia – Stato indipendente in Galizia polacca esistito circa due mesi nel 1920
 Distretto della Galizia – divisione amministrativa del Governatorato Generale sotto occupazione della Germania nazista tra il 1941 ed il 1944

Penisola iberica 
 Galizia – provincia romana della penisola iberica
 Regno di Galizia – entità statale della penisola iberica esistita tra il X ed il XIX secolo
 Galizia – odierna comunità autonoma della Spagna – corrispondente in buona parte con la regione storica

Persone 
 Daphne Caruana Galizia (1964–2017) – giornalista investigativa maltese
 Fede Galizia (~1578–1630) – pittrice italiana
 Mario Galizia (1921–2013) – giurista italiano
 Nunzio Galizia (~1550–1621) – pittore e artigiano italiano
 Silvio Galizia (1925–1989) – architetto svizzero

Altro 
 Palazzo Galizia – edificio civile di Taranto del XVII secolo